Als Kleinschober werden folgende Berggipfel bezeichnet:

 Kleinschober (Venedigergruppe), Berg in der Venedigergruppe (2806 m)
 Kleinschober (Schobergruppe), Berg in der Schobergruppe (3119 m)